

Список Группы Всемирного банка (2020) 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году согласно данным Группы Всемирного банка. На общий список наложен фильтр согласно списку государств Северной Америки. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов, размером в 0,01 года.

Список Группы Всемирного банка (2019) 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году согласно данным Группы Всемирного банка.

Список Всемирной организации здравоохранения (2019) 
Список стран по ожидаемой продолжительности жизни, согласно данным ВОЗ за 2019 год.

См. также 
 Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
 Список старейших людей в мире
 Долголетие
 Продление жизни

Примечания 

Списки:Северная Америка
Продолжительность жизни